Vieska (powiat Dunajská Streda) – wieś w powiecie Dunajská Streda na Słowacji
 Vieska (powiat Veľký Krtíš) – wieś w powiecie  Veľký Krtíš na Słowacji